Henri de Merode (1782-1847)
Henri de Merode (1856-1908)